Ямпільська селищна рада — Донецька область, Лиманський район
 Ямпільська селищна рада — Сумська область, Ямпільський район
 Ямпільська селищна рада — Хмельницька область, Білогірський район